Hirschfelde − część miasta Żytawa w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Hirschfelde − część miasta Werneuchen w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Kośnik (niem. Hirschfelde) – część miasta Drawno, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim
 Kaniów (niem. Hirschfelde) – wieś w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie opolskim